Les Régates Rémoises, repris dans ses statuts sous la dénomination de Société Nautique des Régates Rémoises, est l'un des principaux clubs d'aviron français. Fondé en 1854, le club est situé à Reims. 

Depuis novembre 2019, le club n'existe plus, il a fusionné avec le Cercle Nautique Rémois pour former le Cercle Nautique des Régates Rémoises.

Histoire
Le club est fondé en 1854, 16 ans seulement après la société des régates du Havre, le plus vieux club d'aviron  français fondé en 1838. Il fait partie des plus anciennes associations ou clubs sportifs. 

Entre 1995 et 2008 il a toujours fait partie des 3 premiers du classement général français. En 1995 et 1996, puis de 2003 à 2005 et en 2008, le club atteint la première place. Depuis 2013, le club connait un net recul, en tombant à la 18ème place, et évoluant depuis dans autour de la 20ème place

Pour ce qui est du classement féminin, il fut premier entre 2003 et 2008.  

Les entraînements se déroulent en général sur le canal de l'Aisne à la Marne.

Depuis novembre 2019, le club n'existe plus, il a fusionné avec le Cercle Nautique Rémois pour formé le Cercle Nautique des Régates Rémoises

Sections du clubs 
le club est structuré en 6 principales sections :
 section Compétition
 section Loisir
 section Vétéran
 section Scolaires
 section Sport Santé, sport adapté, handisport
 une section Avifit

Classement

Notes et références

Voir aussi

Liens externes
Site officiel
ville de REIMS
Page Facebook 
L'AVIFIT sur le site de la FFA

Club d'aviron en France
Regates
Régate